Let It Rock (Chuck Berry), een rock-'n-roll-nummer van Chuck Berry uit 1960
 Let It Rock (Kevin Rudolf), een hiphop-nummer van Kevin Rudolf uit 2008